Давным-давно — пьеса Александра Гладкова (1940), по которой снят фильм Э. Рязанова «Гусарская баллада» (1962).
 Давным-давно — киноальманах, Грузия-фильм, 1971.